

Geografia 
 Gillespie – un comune degli Stati Uniti d'America, situato in Illinois, nella Contea di Macoupin
 Ghiacciaio Gillespie – piccolo ghiacciaio tributario antartico, situato subito a sudovest del Monte Kenyon

Persone 
 Aaron Gillespie (1983) – batterista e cantante statunitense
 A. Arnold Gillespie (1899-1978) – scenografo ed effettista statunitense
 Ann Gillespie (circa 1981) – attrice statunitense
 Antoine Gillespie (1973) – cestista dominicano
 Bobby Gillespie (1962) – musicista e cantante britannico
 Brock Gillespie (1982) – cestista statunitense
 Craig Gillespie (1967) – regista australiano
 Dana Gillespie (1949) – cantante e attrice britannica
 Dennis Gillespie (1936-2001) – calciatore scozzese
 Dizzy Gillespie (1917-1993) – trombettista, pianista e compositore statunitense
 Gary Gillespie (1960) – calciatore britannico
 George Gillespie (1613-1648) – teologo scozzese
 Gregor Gillespie (1987) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Haven Gillespie (1888-1975) – musicista statunitense
 Jim Gillespie (1960) – regista britannico
 Keith Gillespie (1975) – calciatore nordirlandese 
 Ronald Gillespie (1924) – chimico canadese

Personaggi televisivi 
 Alessa Gillespie – personaggio immaginario appartenente alla serie di videogiochi Silent Hill